600 steht für:
 das Jahr 600
 Astra 600, Selbstladepistole
 RATAN 600, Teleskop

Fahrzeuge:
 Fiat 600, italienisches Automodell
 BMW 600, deutsches Automodell
 Trabant 600, DDR-Automodell
 DAF 600, niederländisches Automodell
 Convair CV-600, Verkehrsflugzeugtyp mit Turbopropmotoren

Siehe auch:

 U 600